Wehrshausen ist der Name

 eines Ortsteils von Marburg an der Lahn; siehe Wehrshausen (Marburg)
 eines Ortsteils von Schenklengsfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg; siehe Wehrshausen (Schenklengsfeld)